EW Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 2485 световых лет (около 762 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11,08m до +9,83m.

Характеристики 
EW Большой Медведицы — эруптивная быстрая неправильная переменная звезда (IS).

Примечания